Slåttertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

 
Slåttertjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Slåttertjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (19,8 ha)
Slåttertjärnen (Lycksele socken, Lappland),  sjö i Lycksele kommun, 
Slåttertjärn (naturreservat), naturreservatet runt denna sjö
Inre Slåttertjärnen, sjö i Lycksele kommun, 
Yttre Slåttertjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (6,52 ha)
Slåttertjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,

Se även
Slåttatjärn
Slåttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn